Сан-Томе () — самая высокая гора острова Сан-Томе и государства Сан-Томе и Принсипи. Высота её составляет 2024 м. Гора расположена к западу от центра острова и представляет собой потухший вулкан, поросший лесом. На вершину возможно пешее восхождение.

Примечания

Ссылки 
 
 

География Сан-Томе и Принсипи
Щитовые вулканы
Вулканы Африки
Высочайшие точки стран мира